Aardrijkskunde
 Wahl, gemeente in het Luxemburgse Kanton Redange

Personen met de achternaam Wahl
 Edgar de Wahl, Ests marineofficier en leraar
 Henry Wahl, Noors schaatser
 Jean-Paul Wahl, Belgisch politicus
 Ken Wahl, Amerikaans acteur
 Mats Wahl, Zweeds schrijver
 Tyson Wahl, Amerikaans voetballer

Zie ook 
 Vahl (doorverwijspagina)
 Waal (doorverwijspagina)